Două lozuri se poate referi la:

 Două lozuri, film românesc din 1957 regizat de Gheorghe Naghi și Aurel Miheleș, ecranizare a schiței „Două loturi” (1901) a lui I.L. Caragiale
 Două lozuri, film românesc din 2016 regizat de Paul Negoescu